Herrarnas trampolin i gymnastik vid olympiska sommarspelen 2004 avgjordes den 21 augusti i O.A.C.A. Olympic Indoor Hall.

Medaljörer

Resultat

Kval

Final

Referenser